Bärnhof ist der Ortsname von

 Bärnhof (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Bärnhof (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Bärnhof (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch
 Bärenhöfle
 Bernhof
 Hochzeit auf Bärenhof